Сен-Сезе́р () может означать:

 Сен-Сезер — город в Квебеке (Канада)
 Сен-Сезер — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна
 Сен-Сезер — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта, департамент Приморская Шаранта
 Сен-Сезер — археологическая стоянка во Франции